

Избранное кино

Мировое кино 
 «Верёвка»/Rope, США (реж. Альфред Хичкок)
 «Гамлет»/Hamlet, Великобритания (реж. Лоренс Оливье)
 «Ки-Ларго»/Key Largo, США (реж. Джон Хьюстон)
 «Красная река»/Red River, США (реж. Говард Хоукс)
 «Круиз для неизвестного»/Croisière pour l’inconnu, Франция (реж. Пьер Монтазель)
 «Музыка в темноте»/Musik i mörker, Швеция (реж. Ингмар Бергман)
 «Обнажённый город»/The Naked City, США (реж. Жюль Дассен)
 «Поверженный идол»/The Fallen Idol, Великобритания (реж. Кэрол Рид)
 «Письмо незнакомки»/Letter From An Unknown Woman, США (реж. Макс Офюльс)
 «Последний этап»/Ostatni etap, Польша (реж. Ванда Якубовская)
 «Похитители велосипедов»/Ladri di biciclette, Италия (реж. Витторио Де Сика)
 «Похождения дона Жуана»/Adventures Of Don Juan, США (реж. Винсент Шерман)
 «Пьяный ангел»/酔いどれ天使, Япония (реж. Акира Куросава)
 «Сила зла»/Force of Evil, США (реж. Абрахам Полонски)
 «Сокровища Сьерра-Мадре»/The Treasure of the Sierra Madre, США (реж. Джон Хьюстон)
 «Три мушкетёра»/The Three Musketeers, США (реж. Джордж Сидней)
 «Триумфальная арка»/Arch of Triumph, США (реж. Льюис Майлстоун)

Советское кино

Фильмы Грузинской ССР 
 «Кето и Котэ», (реж. Вахтанг Таблиашвили и Шалва Гедеванишвили)

Фильмы РСФСР 
 «Мичурин», (реж. Александр Довженко)
 «Молодая гвардия», (реж. Сергей Герасимов)
 «Первоклассница», (реж. Илья Фрэз)
 «Повесть о настоящем человеке», (реж. Александр Столпер)
 «Страницы жизни» (реж. Борис Барнет, Александр Мачерет)

Персоналии

Родились 
 3 января — Владимир Стеклов, советский и российский актёр.
 16 января — Джон Карпентер, американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и кинокомпозитор.
 17 февраля — Дьёрдь Черхальми, венгерский актёр театра, кино и телевидения.
 1 марта — Ирина Купченко, советская и российская актриса.
 14 марта — Билли Кристал, американский комик, актёр, кинорежиссёр и продюсер.
 27 марта — Алексей Жарков, советский и российский актёр.
 12 июля — Милтон Тигл «Ричард» Симмонс, американский фитнес-тренер, радиоведущий, киноактёр и актёр озвучивания, танцор, певец, комик и продюсер.
 30 июля — Жан Рено, французский актёр.
 1 августа — Ивар Калныньш, советский и латвийский актёр.
 28 августа — Наталья Гундарева, советская и российская актриса театра и кино.
 10 сентября — Игорь Костолевский, советский и российский актёр.
 19 сентября — Джереми Айронс, английский актёр.
 29 октября — Елена Драпеко, советская и российская актриса, политик.
 27 декабря — Жерар Депардье, французский и бельгийский актёр.

Скончались 
 11 февраля — Сергей Эйзенштейн, советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог.
 18 июля — Бальдассаре Негрони, итальянский режиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр (род. в 1877).

Ссылки 
 IMDb — здесь можно найти даты выхода в прокат фильмов по странам:
 США
 Франция
 Великобритания
 СССР